Лесик — украинская фамилия:
 Лесик, Иван Андреевич (1918—1964) — генерал-майор Советской Армии.
 Лёсик, Язеп (1883—1940) — белорусский общественный и политический деятель, писатель, публицист.
 Лесик Band — украинская рок-группа.